Stati Uniti d'America
 Alderson – città della Contea di Pittsburg, Oklahoma
 Alderson – città della Contea di Greenbrier, Virginia Occidentale